Wellengang (laut Duden das Vorhandensein von Wellen) steht für
Seegang
Wellengang (Sandra Lüpkes), Roman
Wellengang meines Lebens, David Hasselhoff, Autobiografie

Siehe auch